Tête de boule peut désigner :

 en ethnologie : le peuple amérindien des Attikameks au Québec, Canada ;
 en zoologie : Pimephales promelas, un petit poisson de la famille des Cyprinidés.